Frauenblume, auch Mägdeblume, Frauenkraut, Mägdekraut (Volksname in Bezug auf Heilpflanzen der Frauenleiden, oder Schönheitsmittel) steht für:

 Echte Kamille (Matricaria recutita)
 Maiglöckchen (Convallaria majalis)
 Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium)
 Aufrechte Waldlilie (Trillium pendulum)
 Frauenmantel, diverse Pflanzen der Gattung Alchemilla

Siehe auch:
 Frauenblatt, Frauenwurzel